Gläß ist der Familienname folgender Personen:

 Heiderose Gläß (* 1951), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Horst Gläß (1925–1995), Mundartsprecher
 Susanne Gläß (* 1957), deutsche Musikwissenschaftlerin und Universitätsmusikdirektorin

Siehe auch: Gless, Kläß, Kless, Cless, Cles